Кунц, Эрих:
 Кунц, Эрих (1909—1995) — австрийский оперный певец.
Кунц, Эрих (1916—1975) — немецкий игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.